Tyringham – parrocchia civile del Buckinghamshire (Regno Unito)
 Tyringham – comune della contea di Berkshire, Massachusetts (Stati Uniti d'America)